В Анапе господствует сухой средиземноморский климат.

Как и все регионы Причерноморья до 44-ой параллели включительно, климат Анапы характеризуется теплоизбыточностью при дефиците влаги летом. Из-за небольшого среднегодового количества осадков (450 мм) он демонстрирует аридные черты. Однако сухой и влажный сезоны выражены не так четко, как, например в Греции или на островах Южного Средиземноморья. Максимум осадков, как и в инфрасредиземноморском регионе, в Анапе приходится на зимний период, хотя ливневые грозы возможны круглый год. Из-за своего расположения на крайней северной границе субтропиков, приблизительно раз в десять лет, в Анапе случаются сильные морозы и снегопады. Год фактически делится на два климатических сезона (тёплый — с апреля по октябрь включительно) и прохладный (с ноября по март). Из-за приморского расположения осень здесь всегда гораздо суше и теплее весны, оправдывая своё название бархатного сезона.

Инсоляция 
Помимо этого Анапа является рекордсменом России по количеству ясных солнечных днeй в году, число которых здесь достигает 286, а показатель среднегод. числa часов солнечного сияния доходит до 2 494, что выше показателя для Сочи (2154 часа), Геленджика (2 374), Ялты — 2250 и Евпатории — рекордсмена по этому показателю в Крыму (2 450). Из 47 дней без солнца в среднем в год, 37 (78 %) приходится на период между ноябрём и мартом, то есть на холодный сезон, как и в Средиземноморье.

Климатограмма 
Благодаря тому что самая тёплая часть акватории Чёрного моря располагается в его юго-восточной части, а общечерноморское течение движется против часовой стрелки, зимой вынос тёплых воздушных масс над морем продолжает происходить с юга и юго-востока на северо-восток. В результате, климат в географически более северной Анапe оказывается даже несколько теплее и мягче (+13,7 °C) в среднем за год чем Бургасе (+12,7 °C), который хоть и расположен заметно южнее, но в более холодной части акватории Чёрного моря.

Зима 
Зима в Анапе мягкая, с частыми повышениями температуры воздуха до +15°С и выше; сильные снегопады с образованием снежного покрова в городе случаются в среднем лишь раз в десять лет. Небольшие заморозки наблюдаются, как правило только ночью, 14—16 дней в году. В январе 1940 года в городе был зарегистрирован рекорд зимних температур за всю историю метеонаблюдений (−26,0°С). 23 января 2006 года в городе температура падала до −23,9 °C. Зимой в городе часто дует сильный норд-ост, но из-за отсутствия гор температура понижается плавно и бора не наблюдается. Зимой также часты туманы и волнения на море. Влажность воздуха зимой повышается до 80 процентов и выше, что усиливает эффект похолодания для человека.

Флора 
Ввиду отсутствия продолжительных морозов, в Анапском районе в открытом грунте произрастают такие средиземноморские растения как хурма, инжир, альбиция ленкоранская, трахикарпус, лаванда, смолосемянник, мушмула японская, магнолия крупноцветковая, кипарис, лавр благородный, олива европейская, лавровишня лекарственная,  фотиния, нандина домашняя, бамбук, фатсия японская, волчелистник, некоторые сорта олеандров. Длительное сухое и тёплое лето и мягкая дождливая зима благоприятно сказываются на росте эфиромасличных культур. Успешно акклиматизирована маклюра оранжевая (также известная под названиями «Адамово яблоко».

Примечания 

Анапа
География Анапы